Pensando en tí puede referirse a alguna de las siguientes canciones:

 Pensando en ti. Canción de José Luis Perales de 1990.
 Pensando en ti. Canción de Mago de Oz de 2011.
 Pensando en ti. Canción de Selena de 1986.